È conosciuto per essere il direttore creativo ed il fondatore del brand californiano Amiri, casa di moda statunitense attiva nei settori di alta moda e articoli di lusso,

Amiri fu fondata nel 2014 a Los Angeles, si ispira alla scena rock underground e il suo fatturato per il 2019 è di circa 60 milioni di dollari.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Stilisti statunitensi